Nina Ricci (ontwerper), de Franse mode-ontwerpster van Italiaanse origine (1883-1970).
Nina Ricci (merk), het gelijknamige merk.

Zie ook
Ricci (doorverwijspagina)